Das Wort Cubitus (lateinisch, von altgriechisch  „Ellbogen, Elle“) bezeichnet
 früher medizinisch einen Teil des Unterarms, die Elle, siehe Ulna
 ein römisches Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (Römische Antike)
 eine Comic- und Animeserie, siehe Cubitus (Comic)
 eine Ader im Insektenflügel, siehe Comstock-Needham-System